turn over frequency of omzettingsfrequentie
 Time of Flight beeldbewerking die gevormd wordt door de berekening van de reistijd van het licht
 Tof (ras), een fictief ras uit Star Wars
 Tof, een uitdrukking van leuk
 Tof, lijsttrommel
 De voornaam Tof 
Tof Thissen, een Nederlandse politicus